Во́нгозеро

Топоним 

 Вонгозеро — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Вонгозеро — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Вонгозеро — озеро в Костомукшском городском круге Карелии.

В культуре 
 «Вонгозеро» — научно-фантастический роман 2011 года Яны Вагнер.
 «Эпидемия» — российский сериал 2019 года мотивам романа.

Примечания